Agrișteu:
 Agrișteu, Mureș (mai demult: Agriștin; Egrestő (Egres-Tő), Kisegrestő, Erlenwald, Erlendorf, Ajreschteln, Agreschteln)
 Râul Agrișteu, un curs de apă, afluent al râului Târnava Mică

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din maghiară